|-
|(12751)||1993 EU|| align=right|13,4|| align=right|2,374|| align=right|0,168|| align=right|3,15|| align=right|3,657||MBA||15. marec 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12752)||1993 FR35|| align=right|15,0|| align=right|2,430|| align=right|0,127|| align=right|3,29|| align=right|3,786||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|12753 Povenmire||1993 HE|| align=right|12,5|| align=right|2,625|| align=right|0,149|| align=right|14,81|| align=right|4,252||MBA||18. april 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(12754)||1993 LF2|| align=right|12,5|| align=right|2,775|| align=right|0,158|| align=right|10,31|| align=right|4,621||MBA||15. junij 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|12755 Balmer||1993 OS10|| align=right|13,5|| align=right|2,727|| align=right|0,023|| align=right|4,03|| align=right|4,503||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12756)||1993 QE1|| align=right|12,7|| align=right|2,641|| align=right|0,161|| align=right|14,59|| align=right|4,291||MBA||19. avgust 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(12757)||1993 RY11|| align=right|13,1|| align=right|2,912|| align=right|0,083|| align=right|1,06|| align=right|4,969||MBA||14. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(12758)||1993 SM3|| align=right|13,7|| align=right|3,130|| align=right|0,188|| align=right|1,82|| align=right|5,536||MBA||22. september 1993||Merida||O. A. Naranjo
|-
|12759 Joule||1993 TL18|| align=right|13,0|| align=right|3,219|| align=right|0,078|| align=right|4,81|| align=right|5,776||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|12760 Maxwell||1993 TX26|| align=right|13,7|| align=right|3,049|| align=right|0,102|| align=right|9,89|| align=right|5,322||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|12761 Pauwels||1993 TP38|| align=right|13,4|| align=right|3,104|| align=right|0,054|| align=right|18,49|| align=right|5,467||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|12762 Nadiavittor||1993 UE1|| align=right|13,5|| align=right|3,164|| align=right|0,184|| align=right|14,59|| align=right|5,627||MBA||26. oktober 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(12763)||1993 UQ2|| align=right|13,3|| align=right|3,054|| align=right|0,104|| align=right|9,76|| align=right|5,336||MBA||19. oktober 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(12764)||1993 VA2|| align=right|12,7|| align=right|3,053|| align=right|0,094|| align=right|11,10|| align=right|5,333||MBA||11. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(12765)||1993 VA3|| align=right|12,3|| align=right|3,019|| align=right|0,125|| align=right|10,40|| align=right|5,244||MBA||11. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|12766 Paschen||1993 VV4|| align=right|12,6|| align=right|3,040|| align=right|0,045|| align=right|9,73|| align=right|5,300||MBA||9. november 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(12767)||1994 AS|| align=right|13,0|| align=right|3,111|| align=right|0,165|| align=right|1,81|| align=right|5,486||MBA||4. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12768)||1994 EQ1|| align=right|13,7|| align=right|2,266|| align=right|0,110|| align=right|3,82|| align=right|3,411||MBA||10. marec 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12769)||1994 FF|| align=right|13,7|| align=right|2,260|| align=right|0,136|| align=right|6,03|| align=right|3,397||MBA||18. marec 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12770)||1994 GF|| align=right|14,7|| align=right|2,190|| align=right|0,059|| align=right|3,65|| align=right|3,239||MBA||3. april 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12771)||1994 GA1|| align=right|14,2|| align=right|2,242|| align=right|0,163|| align=right|4,82|| align=right|3,356||MBA||5. april 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12772)||1994 GM1|| align=right|13,5|| align=right|2,322|| align=right|0,123|| align=right|4,72|| align=right|3,539||MBA||14. april 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12773 Lyman||1994 PJ10|| align=right|13,8|| align=right|2,729|| align=right|0,092|| align=right|1,48|| align=right|4,508||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|12774 Pfund||1994 PH22|| align=right|14,9|| align=right|2,704|| align=right|0,203|| align=right|2,44|| align=right|4,446||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|12775 Brackett||1994 PX22|| align=right|14,8|| align=right|2,650|| align=right|0,241|| align=right|3,74|| align=right|4,312||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|12776 Reynolds||1994 PT31|| align=right|14,5|| align=right|2,561|| align=right|0,055|| align=right|3,57|| align=right|4,099||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|12777 Manuel||1994 QA1|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,183|| align=right|3,72|| align=right|4,179||MBA||27. avgust 1994||Pleiade||P. Antolini; G. Zonaro
|-
|(12778)||1994 VJ1|| align=right|13,4|| align=right|2,765|| align=right|0,083|| align=right|6,54|| align=right|4,598||MBA||4. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12779)||1994 YA1|| align=right|13,9|| align=right|2,812|| align=right|0,185|| align=right|4,72|| align=right|4,716||MBA||28. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12780)||1995 CE1|| align=right|14,0|| align=right|3,154|| align=right|0,115|| align=right|5,71|| align=right|5,601||MBA||9. februar 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(12781)||1995 EA8|| align=right|14,4|| align=right|3,001|| align=right|0,204|| align=right|00,66|| align=right|5,197||MBA||12. marec 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|12782 Mauersberger||1995 ED9|| align=right|12,9|| align=right|3,143|| align=right|0,131|| align=right|6,56|| align=right|5,572||MBA||5. marec 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(12783)||1995 GV|| align=right|14,2|| align=right|2,275|| align=right|0,112|| align=right|3,22|| align=right|3,430||MBA||7. april 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12784)||1995 QE3|| align=right|14,6|| align=right|2,374|| align=right|0,229|| align=right|1,74|| align=right|3,658||MBA||31. avgust 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12785)||1995 ST|| align=right|14,0|| align=right|2,294|| align=right|0,082|| align=right|7,33|| align=right|3,474||MBA||19. september 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(12786)||1995 SU|| align=right|14,4|| align=right|2,319|| align=right|0,085|| align=right|5,05|| align=right|3,532||MBA||19. september 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(12787)||1995 SR3|| align=right|13,9|| align=right|2,258|| align=right|0,178|| align=right|6,25|| align=right|3,391||MBA||20. september 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(12788)||1995 SZ3|| align=right|14,2|| align=right|2,347|| align=right|0,241|| align=right|6,14|| align=right|3,594||MBA||22. september 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(12789)||1995 TX|| align=right|13,3|| align=right|2,318|| align=right|0,159|| align=right|23,30|| align=right|3,528||MBA||14. oktober 1995||Kitt Peak||C. W. Hergenrother
|-
|12790 Cernan||1995 UT2|| align=right|15,0|| align=right|2,396|| align=right|0,082|| align=right|4,35|| align=right|3,709||MBA||24. oktober 1995||Kleť||Klet
|-
|(12791)||1995 UN4|| align=right|13,8|| align=right|2,473|| align=right|0,165|| align=right|5,43|| align=right|3,888||MBA||20. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12792)||1995 UL6|| align=right|14,7|| align=right|2,426|| align=right|0,188|| align=right|2,22|| align=right|3,778||MBA||27. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12793)||1995 UP8|| align=right|14,6|| align=right|2,261|| align=right|0,139|| align=right|3,37|| align=right|3,399||MBA||30. oktober 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(12794)||1995 VL|| align=right|14,2|| align=right|2,638|| align=right|0,173|| align=right|12,61|| align=right|4,283||MBA||2. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12795)||1995 VA2|| align=right|13,7|| align=right|2,554|| align=right|0,060|| align=right|10,11|| align=right|4,081||MBA||11. november 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|12796 Kamenrider||1995 WF|| align=right|15,7|| align=right|2,385|| align=right|0,208|| align=right|10,60|| align=right|3,683||MBA||16. november 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(12797)||1995 WL4|| align=right|14,8|| align=right|2,465|| align=right|0,152|| align=right|3,31|| align=right|3,870||MBA||20. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12798)||1995 WZ4|| align=right|14,1|| align=right|2,437|| align=right|0,139|| align=right|3,64|| align=right|3,803||MBA||24. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12799 von Suttner||1995 WF6|| align=right|14,7|| align=right|2,438|| align=right|0,137|| align=right|1,66|| align=right|3,805||MBA||26. november 1995||Kleť||Klet
|-
|12800 Oobayashiarata||1995 WQ7|| align=right|14,0|| align=right|2,395|| align=right|0,185|| align=right|00,89|| align=right|3,706||MBA||27. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12801 Somekawa||1995 XD|| align=right|14,1|| align=right|2,470|| align=right|0,124|| align=right|7,34|| align=right|3,881||MBA||2. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12802 Hagino||1995 XD1|| align=right|14,5|| align=right|2,417|| align=right|0,149|| align=right|3,63|| align=right|3,756||MBA||15. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12803)||1995 YF|| align=right|14,3|| align=right|2,389|| align=right|0,200|| align=right|3,16|| align=right|3,693||MBA||17. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12804)||1995 YJ3|| align=right|14,1|| align=right|2,583|| align=right|0,195|| align=right|5,34|| align=right|4,151||MBA||27. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12805)||1995 YL23|| align=right|13,9|| align=right|2,410|| align=right|0,154|| align=right|6,07|| align=right|3,740||MBA||21. december 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(12806)||1996 AN|| align=right|13,9|| align=right|2,430|| align=right|0,173|| align=right|3,09|| align=right|3,787||MBA||11. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12807)||1996 AW|| align=right|14,5|| align=right|2,555|| align=right|0,084|| align=right|2,56|| align=right|4,083||MBA||11. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12808)||1996 AF1|| align=right|13,4|| align=right|2,554|| align=right|0,287|| align=right|8,36|| align=right|4,080||MBA||12. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12809)||1996 BB|| align=right|12,8|| align=right|2,783|| align=right|0,160|| align=right|10,20|| align=right|4,642||MBA||16. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12810)||1996 BV|| align=right|13,9|| align=right|2,585|| align=right|0,235|| align=right|14,09|| align=right|4,155||MBA||17. januar 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|12811 Rigonistern||1996 CL7|| align=right|14,7|| align=right|2,263|| align=right|0,150|| align=right|9,36|| align=right|3,404||MBA||14. februar 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|12812 Cioni||1996 CN7|| align=right|14,6|| align=right|2,413|| align=right|0,145|| align=right|2,42|| align=right|3,748||MBA||14. februar 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|12813 Paolapaolini||1996 CU8|| align=right|13,6|| align=right|2,783|| align=right|0,092|| align=right|9,03|| align=right|4,642||MBA||14. februar 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|12814 Vittorio||1996 CG9|| align=right|14,2|| align=right|2,306|| align=right|0,138|| align=right|6,88|| align=right|3,500||MBA||13. februar 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(12815)||1996 DL2|| align=right|13,3|| align=right|2,900|| align=right|0,010|| align=right|3,45|| align=right|4,937||MBA||23. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12816)||1996 ES1|| align=right|13,4|| align=right|3,190|| align=right|0,191|| align=right|3,14|| align=right|5,696||MBA||15. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|12817 Federica||1996 FM16|| align=right|13,4|| align=right|3,061|| align=right|0,019|| align=right|3,84|| align=right|5,355||MBA||22. marec 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|12818 Tomhanks||1996 GU8|| align=right|13,7|| align=right|2,740|| align=right|0,057|| align=right|3,86|| align=right|4,534||MBA||13. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(12819)||1996 JO|| align=right|13,0|| align=right|3,122|| align=right|0,045|| align=right|7,34|| align=right|5,515||MBA||12. maj 1996||Moriyama||R. H. McNaught; Y. Ikari
|-
|12820 Robinwilliams||1996 JN6|| align=right|13,0|| align=right|2,931|| align=right|0,047|| align=right|2,97|| align=right|5,018||MBA||11. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(12821)||1996 RG1|| align=right|14,3|| align=right|2,181|| align=right|0,166|| align=right|5,76|| align=right|3,221||MBA||10. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12822)||1996 XD1|| align=right|14,6|| align=right|2,140|| align=right|0,168|| align=right|3,29|| align=right|3,130||MBA||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12823)||1997 AP|| align=right|14,5|| align=right|2,288|| align=right|0,167|| align=right|2,65|| align=right|3,461||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12824)||1997 AW3|| align=right|14,1|| align=right|2,277|| align=right|0,053|| align=right|5,55|| align=right|3,436||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12825)||1997 AJ7|| align=right|15,1|| align=right|2,356|| align=right|0,150|| align=right|1,31|| align=right|3,617||MBA||9. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12826)||1997 AO7|| align=right|14,4|| align=right|2,213|| align=right|0,129|| align=right|4,91|| align=right|3,291||MBA||9. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12827)||1997 AS7|| align=right|13,6|| align=right|2,368|| align=right|0,089|| align=right|7,47|| align=right|3,643||MBA||5. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|12828 Batteas||1997 AU9|| align=right|14,5|| align=right|2,262|| align=right|0,135|| align=right|3,69|| align=right|3,401||MBA||3. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(12829)||1997 AB13|| align=right|14,2|| align=right|2,249|| align=right|0,017|| align=right|3,20|| align=right|3,373||MBA||10. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12830)||1997 BP1|| align=right|14,8|| align=right|2,339|| align=right|0,202|| align=right|1,91|| align=right|3,577||MBA||29. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12831)||1997 BS6|| align=right|14,5|| align=right|2,232|| align=right|0,112|| align=right|7,71|| align=right|3,334||MBA||29. januar 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(12832)||1997 CE1|| align=right|13,7|| align=right|2,332|| align=right|0,239|| align=right|7,12|| align=right|3,561||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|12833 Kamenný Újezd||1997 CV1|| align=right|14,7|| align=right|2,132|| align=right|0,159|| align=right|2,63|| align=right|3,113||MBA||2. februar 1997||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|12834 Bomben||1997 CB13|| align=right|14,5|| align=right|2,179|| align=right|0,152|| align=right|4,07|| align=right|3,216||MBA||4. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|12835 Stropek||1997 CN13|| align=right|14,2|| align=right|2,322|| align=right|0,127|| align=right|7,82|| align=right|3,538||MBA||7. februar 1997||Kleť||Klet
|-
|(12836)||1997 CA22|| align=right|14,9|| align=right|2,188|| align=right|0,069|| align=right|1,53|| align=right|3,235||MBA||13. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(12837)||1997 EK35|| align=right|14,5|| align=right|2,271|| align=right|0,190|| align=right|5,89|| align=right|3,421||MBA||4. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12838)||1997 EL55|| align=right|12,9|| align=right|2,884|| align=right|0,069|| align=right|1,17|| align=right|4,896||MBA||9. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12839)||1997 FB2|| align=right|14,0|| align=right|2,539|| align=right|0,201|| align=right|8,85|| align=right|4,046||MBA||29. marec 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|12840 Paolaferrari||1997 GR5|| align=right|14,3|| align=right|2,346|| align=right|0,139|| align=right|5,37|| align=right|3,594||MBA||6. april 1997||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(12841)||1997 GD8|| align=right|14,9|| align=right|2,326|| align=right|0,162|| align=right|00,30|| align=right|3,546||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12842)||1997 GQ23|| align=right|13,7|| align=right|2,760|| align=right|0,064|| align=right|2,02|| align=right|4,585||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12843 Ewers||1997 GH27|| align=right|14,7|| align=right|2,477|| align=right|0,123|| align=right|3,07|| align=right|3,898||MBA||9. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(12844)||1997 JE10|| align=right|12,5|| align=right|2,988|| align=right|0,051|| align=right|11,54|| align=right|5,165||MBA||9. maj 1997||Kashihara||F. Uto
|-
|12845 Crick||1997 JM15|| align=right|14,2|| align=right|2,796|| align=right|0,021|| align=right|2,98|| align=right|4,674||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|12846 Fullerton||1997 MR|| align=right|13,9|| align=right|3,040|| align=right|0,046|| align=right|7,63|| align=right|5,299||MBA||28. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(12847)||1997 NQ2|| align=right|13,3|| align=right|2,790|| align=right|0,135|| align=right|29,80|| align=right|4,661||MBA||6. julij 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|12848 Agostino||1997 NK10|| align=right|13,8|| align=right|2,602|| align=right|0,097|| align=right|15,07|| align=right|4,197||MBA||10. julij 1997||Campo Imperatore||A. Boattini
|-
|(12849)||1997 QD2|| align=right|11,9|| align=right|3,007|| align=right|0,072|| align=right|10,92|| align=right|5,213||MBA||27. avgust 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(12850)||1998 CO3|| align=right|14,1|| align=right|2,255|| align=right|0,212|| align=right|4,18|| align=right|3,387||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(12851)||1998 DT9|| align=right|15,1|| align=right|2,132|| align=right|0,119|| align=right|2,04|| align=right|3,112||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|12852 Teply||1998 FW30|| align=right|14,4|| align=right|2,271|| align=right|0,146|| align=right|6,47|| align=right|3,421||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12853)||1998 FZ97|| align=right|13,2|| align=right|2,557|| align=right|0,226|| align=right|6,06|| align=right|4,088||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12854)||1998 HA13|| align=right|14,9|| align=right|2,376|| align=right|0,296|| align=right|5,24|| align=right|3,661||MBA||29. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|12855 Tewksbury||1998 HS32|| align=right|14,4|| align=right|2,561|| align=right|0,177|| align=right|2,21|| align=right|4,099||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12856)||1998 HH93|| align=right|13,9|| align=right|2,185|| align=right|0,072|| align=right|2,42|| align=right|3,229||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12857)||1998 HQ97|| align=right|13,6|| align=right|2,902|| align=right|0,080|| align=right|2,04|| align=right|4,943||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12858)||1998 JD2|| align=right|15,1|| align=right|2,290|| align=right|0,185|| align=right|4,61|| align=right|3,464||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|12859 Marlamoore||1998 KK1|| align=right|14,7|| align=right|2,289|| align=right|0,178|| align=right|3,43|| align=right|3,462||MBA||18. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|12860 Turney||1998 KT32|| align=right|14,4|| align=right|2,412|| align=right|0,128|| align=right|4,78|| align=right|3,746||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12861 Wacker||1998 KW33|| align=right|14,9|| align=right|2,578|| align=right|0,119|| align=right|00,93|| align=right|4,138||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12862)||1998 KV37|| align=right|14,8|| align=right|2,542|| align=right|0,207|| align=right|6,76|| align=right|4,052||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12863 Whitfield||1998 KE48|| align=right|14,7|| align=right|2,269|| align=right|0,097|| align=right|2,94|| align=right|3,418||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12864)||1998 KB55|| align=right|13,8|| align=right|2,694|| align=right|0,140|| align=right|8,98|| align=right|4,422||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12865)||1998 KL55|| align=right|13,2|| align=right|3,059|| align=right|0,075|| align=right|9,10|| align=right|5,350||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12866 Yanamadala||1998 KL65|| align=right|14,5|| align=right|2,416|| align=right|0,186|| align=right|2,93|| align=right|3,754||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12867 Joëloïc||1998 LK2|| align=right|14,0|| align=right|2,320|| align=right|0,210|| align=right|6,64|| align=right|3,533||MBA||1. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|12868 Onken||1998 MZ7|| align=right|12,5|| align=right|3,101|| align=right|0,291|| align=right|14,17|| align=right|5,460||MBA||19. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12869)||1998 MR32|| align=right|14,0|| align=right|2,918|| align=right|0,068|| align=right|1,86|| align=right|4,983||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12870 Rolandmeier||1998 MK37|| align=right|14,0|| align=right|2,576|| align=right|0,174|| align=right|7,17|| align=right|4,134||MBA||24. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|12871 Samarasinha||1998 ML37|| align=right|14,1|| align=right|2,271|| align=right|0,173|| align=right|5,32|| align=right|3,421||MBA||24. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|12872 Susiestevens||1998 OZ5|| align=right|14,2|| align=right|2,258|| align=right|0,138|| align=right|3,23|| align=right|3,393||MBA||21. julij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12873 Clausewitz||1998 OU7|| align=right|14,4|| align=right|2,346|| align=right|0,125|| align=right|5,34|| align=right|3,592||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|12874 Poisson||1998 QZ|| align=right|13,3|| align=right|2,847|| align=right|0,069|| align=right|1,76|| align=right|4,802||MBA||19. avgust 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(12875)||1998 QA2|| align=right|14,3|| align=right|2,685|| align=right|0,201|| align=right|3,10|| align=right|4,399||MBA||19. avgust 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(12876)||1998 QR10|| align=right|13,7|| align=right|2,925|| align=right|0,088|| align=right|00,98|| align=right|5,001||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12877)||1998 QF11|| align=right|13,4|| align=right|2,352|| align=right|0,082|| align=right|12,77|| align=right|3,606||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12878 Erneschiller||1998 QH11|| align=right|14,3|| align=right|2,627|| align=right|0,097|| align=right|3,64|| align=right|4,256||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12879)||1998 QN18|| align=right|13,3|| align=right|3,001|| align=right|0,053|| align=right|10,20|| align=right|5,199||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12880 Juliegrady||1998 QM25|| align=right|14,4|| align=right|2,676|| align=right|0,006|| align=right|2,82|| align=right|4,377||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12881 Yepeiyu||1998 QF31|| align=right|14,4|| align=right|2,607|| align=right|0,156|| align=right|3,61|| align=right|4,209||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12882)||1998 QS31|| align=right|12,4|| align=right|3,206|| align=right|0,115|| align=right|13,89|| align=right|5,740||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12883)||1998 QY32|| align=right|13,9|| align=right|2,275|| align=right|0,094|| align=right|3,06|| align=right|3,431||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12884)||1998 QL34|| align=right|12,8|| align=right|3,185|| align=right|0,161|| align=right|2,44|| align=right|5,683||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12885)||1998 QM34|| align=right|13,7|| align=right|2,799|| align=right|0,145|| align=right|8,07|| align=right|4,682||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12886)||1998 QG35|| align=right|13,5|| align=right|2,768|| align=right|0,177|| align=right|8,69|| align=right|4,606||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12887)||1998 QP35|| align=right|13,2|| align=right|3,160|| align=right|0,220|| align=right|2,61|| align=right|5,617||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12888)||1998 QR42|| align=right|12,8|| align=right|3,141|| align=right|0,128|| align=right|15,74|| align=right|5,567||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12889)||1998 QW42|| align=right|12,7|| align=right|3,117|| align=right|0,119|| align=right|1,58|| align=right|5,502||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12890)||1998 QG43|| align=right|13,0|| align=right|3,082|| align=right|0,004|| align=right|11,90|| align=right|5,410||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12891)||1998 QH51|| align=right|13,2|| align=right|2,797|| align=right|0,109|| align=right|3,64|| align=right|4,678||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12892)||1998 QE52|| align=right|12,9|| align=right|2,783|| align=right|0,143|| align=right|5,80|| align=right|4,642||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12893)||1998 QS55|| align=right|13,9|| align=right|2,833|| align=right|0,067|| align=right|2,33|| align=right|4,767||MBA||26. avgust 1998||Caussols||ODAS
|-
|(12894)||1998 QN73|| align=right|12,9|| align=right|2,692|| align=right|0,204|| align=right|10,65|| align=right|4,415||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|12895 Balbastre||1998 QO99|| align=right|14,5|| align=right|2,239|| align=right|0,105|| align=right|6,12|| align=right|3,350||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|12896 Geoffroy||1998 QV102|| align=right|12,4|| align=right|3,953|| align=right|0,292|| align=right|6,35|| align=right|7,859||HLD||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|12897 Bougeret||1998 RY5|| align=right|14,5|| align=right|2,218|| align=right|0,089|| align=right|3,98|| align=right|3,302||MBA||13. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|12898 Mignard||1998 RK6|| align=right|13,2|| align=right|3,179|| align=right|0,146|| align=right|6,38|| align=right|5,668||MBA||14. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12899)||1998 RN13|| align=right|14,2|| align=right|2,403|| align=right|0,123|| align=right|3,24|| align=right|3,724||MBA||1. september 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(12900)||1998 RP28|| align=right|14,0|| align=right|3,145|| align=right|0,148|| align=right|2,95|| align=right|5,577||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12901)||1998 RF50|| align=right|13,2|| align=right|2,977|| align=right|0,104|| align=right|6,60|| align=right|5,136||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12902)||1998 RW52|| align=right|12,4|| align=right|3,032|| align=right|0,041|| align=right|9,71|| align=right|5,280||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12903)||1998 RK57|| align=right|14,0|| align=right|2,428|| align=right|0,196|| align=right|2,61|| align=right|3,782||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12904)||1998 RB65|| align=right|13,1|| align=right|3,217|| align=right|0,124|| align=right|00,09|| align=right|5,770||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12905)||1998 RJ72|| align=right|12,9|| align=right|3,197|| align=right|0,136|| align=right|2,45|| align=right|5,715||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12906)||1998 RS72|| align=right|13,5|| align=right|2,790|| align=right|0,035|| align=right|4,22|| align=right|4,660||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12907)||1998 RV79|| align=right|13,4|| align=right|2,649|| align=right|0,161|| align=right|3,49|| align=right|4,311||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12908)||1998 SG25|| align=right|12,8|| align=right|2,657|| align=right|0,117|| align=right|13,65|| align=right|4,331||MBA||22. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|12909 Jaclifford||1998 SK58|| align=right|14,2|| align=right|2,558|| align=right|0,115|| align=right|2,66|| align=right|4,090||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|12910 Deliso||1998 SP59|| align=right|14,3|| align=right|2,603|| align=right|0,056|| align=right|3,02|| align=right|4,199||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|12911 Goodhue||1998 SQ59|| align=right|12,9|| align=right|3,096|| align=right|0,157|| align=right|2,44|| align=right|5,446||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|12912 Streator||1998 SR60|| align=right|13,0|| align=right|3,172|| align=right|0,132|| align=right|2,70|| align=right|5,648||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12913)||1998 SR130|| align=right|13,4|| align=right|2,780|| align=right|0,050|| align=right|5,64|| align=right|4,635||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12914)||1998 SJ141|| align=right|12,7|| align=right|2,679|| align=right|0,110|| align=right|13,52|| align=right|4,383||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12915)||1998 SL161|| align=right|13,2|| align=right|2,638|| align=right|0,163|| align=right|1,40|| align=right|4,284||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12916)||1998 TL15|| align=right|11,4|| align=right|5,225|| align=right|0,021|| align=right|26,33|| align=right|11,95||JUT||13. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(12917)||1998 TG16|| align=right|11,6|| align=right|5,254|| align=right|0,092|| align=right|11,80|| align=right|12,05||JUT||13. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(12918)||1998 UF21|| align=right|12,2|| align=right|3,002|| align=right|0,067|| align=right|11,41|| align=right|5,201||MBA||29. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(12919)||1998 VB6|| align=right|13,7|| align=right|2,275|| align=right|0,218|| align=right|6,37|| align=right|3,430||MBA||11. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(12920)||1998 VM15|| align=right|11,1|| align=right|3,988|| align=right|0,206|| align=right|6,34|| align=right|7,962||HLD||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12921)||1998 WZ5|| align=right|10,7|| align=right|5,241|| align=right|0,093|| align=right|12,80|| align=right|12,00||JUT||20. november 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(12922)||1998 WW19|| align=right|13,2|| align=right|3,182|| align=right|0,062|| align=right|7,86|| align=right|5,676||MBA||27. november 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|12923 Zephyr||1999 GK4|| align=right|16,1|| align=right|1,962|| align=right|0,492|| align=right|5,29|| align=right|2,748||APL PHA||11. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(12924)||1999 RK21|| align=right|15,4|| align=right|2,157|| align=right|0,170|| align=right|2,76|| align=right|3,166||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(12925)||1999 SN4|| align=right|13,9|| align=right|2,434|| align=right|0,130|| align=right|10,42|| align=right|3,796||MBA||29. september 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|12926 Brianmason||1999 SO9|| align=right|13,1|| align=right|2,689|| align=right|0,220|| align=right|8,80|| align=right|4,409||MBA||27. september 1999||Takapuna||J. L. Schiff; C. J. Schiff
|-
|12927 Pinocchio||1999 SU9|| align=right|15,5|| align=right|2,304|| align=right|0,136|| align=right|3,81|| align=right|3,497||MBA||30. september 1999||San Marcello||M. Tombelli; L. Tesi
|-
|12928 Nicolapozio||1999 SV9|| align=right|14,1|| align=right|2,675|| align=right|0,076|| align=right|14,14|| align=right|4,375||MBA||30. september 1999||San Marcello||A. Boattini; G. Forti
|-
|(12929)||1999 TZ1|| align=right|9,3|| align=right|5,207|| align=right|0,039|| align=right|43,53|| align=right|11,88||JUT||2. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(12930)||1999 TJ6|| align=right|13,5|| align=right|3,208|| align=right|0,155|| align=right|1,47|| align=right|5,746||MBA||2. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|12931 Mario||1999 TX10|| align=right|13,6|| align=right|2,714|| align=right|0,006|| align=right|3,39|| align=right|4,471||MBA||7. oktober 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|12932 Conedera||1999 TC12|| align=right|14,3|| align=right|2,425|| align=right|0,204|| align=right|3,43|| align=right|3,776||MBA||10. oktober 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(12933)||1999 TC16|| align=right|14,9|| align=right|2,228|| align=right|0,157|| align=right|2,01|| align=right|3,325||MBA||14. oktober 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|12934 Bisque||1999 TH16|| align=right|15,1|| align=right|2,218|| align=right|0,102|| align=right|2,22|| align=right|3,304||MBA||11. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(12935)||1999 TV17|| align=right|14,9|| align=right|2,314|| align=right|0,099|| align=right|5,83|| align=right|3,520||MBA||2. oktober 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(12936)||2549 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,835|| align=right|0,034|| align=right|2,14|| align=right|4,771||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12937)||3024 P-L|| align=right|13,4|| align=right|2,617|| align=right|0,185|| align=right|11,11|| align=right|4,232||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12938)||4161 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,636|| align=right|0,144|| align=right|7,23|| align=right|4,279||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12939)||4206 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,313|| align=right|0,171|| align=right|11,77|| align=right|3,518||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12940)||4588 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,310|| align=right|0,176|| align=right|5,68|| align=right|3,511||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12941)||4638 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,639|| align=right|0,085|| align=right|1,68|| align=right|4,286||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12942)||6054 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,106|| align=right|0,204|| align=right|3,87|| align=right|5,474||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12943)||6670 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,622|| align=right|0,132|| align=right|3,96|| align=right|4,245||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12944)||6745 P-L|| align=right|13,9|| align=right|3,112|| align=right|0,145|| align=right|2,03|| align=right|5,490||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12945)||9534 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,429|| align=right|0,134|| align=right|3,22|| align=right|3,786||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12946)||1290 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,395|| align=right|0,068|| align=right|6,19|| align=right|3,705||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12947)||3099 T-1|| align=right|14,3|| align=right|2,217|| align=right|0,111|| align=right|5,46|| align=right|3,300||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12948)||4273 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,938|| align=right|0,112|| align=right|5,70|| align=right|5,035||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12949)||4290 T-1|| align=right|11,9|| align=right|3,357|| align=right|0,133|| align=right|12,49|| align=right|6,150||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12950)||4321 T-1|| align=right|14,0|| align=right|2,622|| align=right|0,150|| align=right|2,56|| align=right|4,245||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12951)||1041 T-2|| align=right|13,7|| align=right|2,943|| align=right|0,120|| align=right|2,06|| align=right|5,047||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12952)||1102 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,945|| align=right|0,079|| align=right|1,60|| align=right|5,054||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12953)||1264 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,624|| align=right|0,125|| align=right|2,18|| align=right|4,251||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12954)||2040 T-2|| align=right|14,0|| align=right|2,937|| align=right|0,015|| align=right|7,30|| align=right|5,033||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12955)||2162 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,629|| align=right|0,081|| align=right|4,46|| align=right|4,261||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12956)||2232 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,373|| align=right|0,095|| align=right|3,89|| align=right|3,654||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12957)||2258 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,625|| align=right|0,084|| align=right|2,09|| align=right|4,252||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12958)||2276 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,637|| align=right|0,067|| align=right|2,39|| align=right|4,281||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12959)||3086 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,639|| align=right|0,077|| align=right|4,18|| align=right|4,287||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12960)||4165 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,621|| align=right|0,094|| align=right|4,84|| align=right|4,242||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12961)||4262 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,164|| align=right|0,135|| align=right|3,51|| align=right|3,182||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12962)||4297 T-2|| align=right|12,8|| align=right|3,383|| align=right|0,038|| align=right|3,44|| align=right|6,222||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12963)||5485 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,384|| align=right|0,090|| align=right|5,70|| align=right|3,681||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12964)||1071 T-3|| align=right|14,1|| align=right|2,386|| align=right|0,148|| align=right|5,95|| align=right|3,686||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12965)||1080 T-3|| align=right|13,2|| align=right|2,604|| align=right|0,110|| align=right|11,16|| align=right|4,202||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12966)||1102 T-3|| align=right|13,4|| align=right|3,096|| align=right|0,147|| align=right|11,60|| align=right|5,446||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12967)||3105 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,393|| align=right|0,181|| align=right|2,72|| align=right|3,702||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12968)||3261 T-3|| align=right|13,9|| align=right|3,034|| align=right|0,072|| align=right|1,30|| align=right|5,283||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12969)||3482 T-3|| align=right|14,6|| align=right|3,093|| align=right|0,175|| align=right|00,35|| align=right|5,438||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12970)||4012 T-3|| align=right|13,0|| align=right|3,049|| align=right|0,072|| align=right|10,66|| align=right|5,322||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(12971)||4054 T-3|| align=right|13,1|| align=right|3,081|| align=right|0,107|| align=right|10,61|| align=right|5,406||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|12972 Eumaios||1973 SF1|| align=right|11,4|| align=right|5,156|| align=right|0,152|| align=right|8,45|| align=right|11,71||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|12973 Melanthios||1973 SY1|| align=right|11,4|| align=right|5,150|| align=right|0,058|| align=right|5,74|| align=right|11,69||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|12974 Halitherses||1973 SB2|| align=right|11,2|| align=right|5,177|| align=right|0,052|| align=right|7,62|| align=right|11,78||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|12975 Efremov||1973 SY5|| align=right|13,4|| align=right|2,587|| align=right|0,141|| align=right|15,15|| align=right|4,161||MBA||28. september 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|12976 Kalinenkov||1976 QK1|| align=right|14,1|| align=right|2,444|| align=right|0,202|| align=right|2,45|| align=right|3,821||MBA||26. avgust 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(12977)||1978 NC|| align=right|13,6|| align=right|2,560|| align=right|0,198|| align=right|27,59|| align=right|4,094||MBA||10. julij 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|12978 Ivashov||1978 SD7|| align=right|14,4|| align=right|2,229|| align=right|0,200|| align=right|3,74|| align=right|3,327||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|12979 Evgalvasilʹev||1978 SB8|| align=right|14,3|| align=right|2,269|| align=right|0,179|| align=right|5,36|| align=right|3,416||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(12980)||1978 VO3|| align=right|15,4|| align=right|2,308|| align=right|0,188|| align=right|2,38|| align=right|3,506||MBA||6. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(12981)||1978 VP3|| align=right|13,7|| align=right|2,977|| align=right|0,067|| align=right|4,05|| align=right|5,135||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(12982)||1979 MS5|| align=right|15,1|| align=right|2,388|| align=right|0,098|| align=right|6,48|| align=right|3,690||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(12983)||1979 OH1|| align=right|12,5|| align=right|3,185|| align=right|0,068|| align=right|12,30|| align=right|5,683||MBA||24. julij 1979||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|12984 Lowry||1979 QF2|| align=right|13,8|| align=right|2,842|| align=right|0,079|| align=right|2,47|| align=right|4,791||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(12985)||1980 UW1|| align=right|14,2|| align=right|2,398|| align=right|0,194|| align=right|1,67|| align=right|3,712||MBA||31. oktober 1980||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(12986)||1981 DM2|| align=right|14,1|| align=right|2,932|| align=right|0,103|| align=right|10,18|| align=right|5,018||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12987)||1981 EF2|| align=right|13,5|| align=right|2,429|| align=right|0,031|| align=right|6,50|| align=right|3,785||MBA||5. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(12988)||1981 EC5|| align=right|15,4|| align=right|2,182|| align=right|0,059|| align=right|6,14|| align=right|3,223||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12989)||1981 EV9|| align=right|15,8|| align=right|2,199|| align=right|0,070|| align=right|4,32|| align=right|3,259||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12990)||1981 EB17|| align=right|14,2|| align=right|2,489|| align=right|0,054|| align=right|3,31|| align=right|3,926||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12991)||1981 EN21|| align=right|13,9|| align=right|2,907|| align=right|0,017|| align=right|1,80|| align=right|4,955||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12992)||1981 EZ22|| align=right|14,9|| align=right|2,206|| align=right|0,188|| align=right|2,46|| align=right|3,276||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12993)||1981 EP27|| align=right|13,9|| align=right|2,901|| align=right|0,040|| align=right|12,49|| align=right|4,940||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12994)||1981 ET27|| align=right|14,1|| align=right|2,945|| align=right|0,033|| align=right|2,22|| align=right|5,052||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12995)||1981 EY27|| align=right|13,8|| align=right|2,528|| align=right|0,183|| align=right|11,78|| align=right|4,018||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12996)||1981 EV28|| align=right|14,2|| align=right|2,980|| align=right|0,105|| align=right|10,19|| align=right|5,142||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12997)||1981 EV29|| align=right|15,3|| align=right|2,633|| align=right|0,149|| align=right|12,64|| align=right|4,272||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12998)||1981 EB43|| align=right|15,4|| align=right|2,521|| align=right|0,053|| align=right|1,99|| align=right|4,003||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(12999)||1981 QJ2|| align=right|13,9|| align=right|2,274|| align=right|0,190|| align=right|5,77|| align=right|3,429||MBA||30. avgust 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(13000)||1981 QK3|| align=right|14,2|| align=right|2,632|| align=right|0,114|| align=right|12,27|| align=right|4,269||MBA||25. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov